Бой у селения Домштадль в Моравии (), также Домштэдтель (), ныне Домасов в Чехии (Domasov n. Bystricí) — бой в ходе Семилетней войны, состоялся 30 июня 1758 года между 14-тысячным прусским отрядом во главе с генералом фон Цитеном и 15-тысячным австрийским отрядом, возглавляемым генералами Лаудоном и Сисковцем. Бой закончился поражением пруссаков. Австрийцам удалось захватить охранявшийся Цитеном обоз с боеприпасами, направлявшийся к осаждавшему Ольмюц корпусу фельдмаршала Кейта. В результате осаду Ольмюца пришлось снять, прусские войска были вынуждены уйти обратно в Силезию, их весенне-летний поход в Богемию и Моравию завершился безрезультатно. За этот успех Лаудон был произведён в фельдмаршал-лейтенанты.

Весной и летом 1758 года 8-тысячный корпус генерала Лаудона составлял авангард армии Дауна в Моравии и Богемии и имел задачей действовать против коммуникаций противника. Генерал Лаудон, имевший большой опыт так называемой «малой войны», успешно справлялся с возложенной на него задачей, заставляя самого Фридриха отвлекаться на борьбу с диверсиями его отряда.

В июне австрийская разведка получила сведения о большом транспорте, направленном из Циттау пруссакам, осаждавшим Ольмюц и испытывавшим острую нехватку боеприпасов. Лаудон выступил навстречу, устроив засаду на дороге следования обоза в районе Гундерсдорфа (, ныне Гунтрамовице (Guntramovice) в Чехии). Генерал-майор барон Сисковиц со своим корпусом следовал за Лаудоном, составляя прикрытие.

Первая схватка с конвоем обоза, насчитывавшего 4000 подвод, закончилась 28 июня поражением австрийцев: потеряв 566 человек (из них 2 офицера и 51 солдата — убитыми, 4 офицера и 110 солдат — ранеными, 399 солдат — пленными) и одно орудие, Лаудон был вынужден отступить при известии о приближении гусаров Цитена. Пруссаки также понесли серьёзные потери: многие подводы были повреждены или взорваны, лошади перебиты, возницы разбежались. Прибывший Цитен, взявший на себя теперь командование конвоем, первым делом должен был отрядить своих гусаров на поиски возниц по соседним лесам и селениям. Полтора дня понадобилось пруссакам на устранение повреждений, прежде, чем они смогли вновь двинуться в путь.

В это время Лаудон соединяется с Сисковцем и вместе они организуют новую засаду у Домштадля. Пропустив мимо себя приблизительно 4000 человек конвоя, Лаудон даёт сигнал к атаке. На сей раз атаке сопутствует полный успех. Лаудон берёт в этот день 650 пленных, среди них, одного генерала. Сисковиц — 1000 пленных, австрийцы захватывают 14 орудий. Потери пруссаков убитыми и ранеными составляют примерно 2500 человек. Сам Цитен едва не погибает в этом бою. Из обоза в 4000 подвод пруссакам удаётся довести до цели лишь 200 подвод. 1000 они вынуждены сами взорвать во время бегства, остальные достаются врагу. Австрийцам победа достаётся также высокой ценой: потери Лаудона превышают тысячу человек.

Литература 
 W. Edler v. Janko: Laudon´s Leben, Wien, 1869.

Ссылки 

Harald Skala : Die Affaire bei Domstädtel
Ende Juni 1758 на 

Сражения Семилетней войны
Сражения Австрии
Сражения Пруссии
Сражения в Чехии
События 30 июня
Сражения 1758 года
Июнь 1758 года